Antonelli ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter italienischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Antonello“, der seinerseits eine Verkleinerungsform von Antonius darstellt.

Namensträger

Familienname 
 Alessandro Antonelli (1798–1888), italienischer Architekt
 Andrea Antonelli (1988–2013), italienischer Motorradrennfahrer
 Andrea Kimi Antonelli (* 2006), italienischer Automobilrennfahrer
 Cosimo Antonelli (* 1925), italienischer Wasserballspieler
 Dominic A. Antonelli (* 1967), US-amerikanischer Astronaut
 Ennio Antonelli (Schauspieler) (1927–2004), italienischer Schauspieler
 Ennio Antonelli (* 1936), Erzbischof von Florenz und Kardinal
 Ferdinando Giuseppe Antonelli OFM (1896–1993), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Franco Antonelli (1934–2022), italienischer Langstreckenläufer
 Giacomo Antonelli (1806–1876), römischer Kardinal und Staatssekretär

 Giovanna Antonelli (* 1976), brasilianische Schauspielerin und Sängerin
 Giovanni Antonelli (1818–1872), italienischer Naturwissenschaftler und Ingenieur
 Igor Antonelli, italienischer Motorradrennfahrer
 Juan Bautista Antonelli (1585–1649), spanisch-italienischer Militärarchitekt
 Julia Antonelli (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Kathleen Antonelli (1921–2006), US-amerikanische Programmiererin
 Lamberto Antonelli (* 1921), italienischer Journalist und Filmautor
 Laura Antonelli (1941–2015), italienische Schauspielerin
 Leonardo Antonelli (1730–1811), italienischer Kardinal
 Luca Antonelli (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Maria Antonelli (* 1984), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Mariano Antonelli (* 1933), italienischer Sportschütze

 Niccolò Antonelli (* 1996), italienischer Motorradrennfahrer
 Paola Antonelli (* 1963), italienische Architektin und Museumskuratorin

Künstlername 
 ein Pseudonym von Stefan Schwander, deutscher Musiker und DJ

Siehe auch 
 Antoneli
 Punta Antonelli

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname